Разложе́ние — разрушение, распад сложного объекта на составляющие:
 В химии — реакции разложения
 В биологии, биохимии — разложение отмерших животных и растительных остатков под действием бактерий и грибов, см. «Биодеградация»
 Разложение человеческого тела изучает также судебная медицина, см. «Посмертные изменения»

Разложе́ние — разделение, представление сложного объекта в виде совокупности более простых составляющих:
 В оптике — разложение света, дисперсия 
 В математике:
 Разложение целого числа на простые множители, или факторизация
 Разложение многочлена в виде произведения одночленов
 Разложение дробей при интегрировании
 Разложение функции в ряд Тейлора
 Разложение периодической функции в ряд Фурье
 В общей алгебре — разложение элемента факториального кольца в виде произведения неприводимых элементов
 Разложение матрицы
 Разложение Миттаг-Леффлера
 Разложение Хана — Жордана
 В компьютерной графике — разложение в растр, или растеризация